Klient MUD to program do łączenia się z serwerami gier typu MUD.

Za bardzo prosty klient MUD może służyć zwykły klient telnetowy, ale wygodniej gra się przy pomocy programów pisanych specjalnie w tym celu.

Najbardziej podstawowe z udostępnianych funkcji przez nie funkcji to automatyczne logowanie na serwer, zapisywanie logów z gry, zmiana wielkości i rodzaju czcionki, a do bardziej zaawansowanych należą m.in. tworzenie automapy.

Istnieją także klienci MUD na urządzenia mobilne.

MUD